А́нталь Са́бо (; 4 сентября 1910, Шорокшар, Австро-Венгрия — 21 апреля 1958, Нюртинген, ФРГ) — венгерский футболист, вратарь сборной Венгрии в 1930-х годов. Считается одним из лучших вратарей в истории венгерского футбола.

Карьера

Клубная 
Большую часть своей карьеры Анталь Сабо играл за клуб МТК из Будапешта. Также выступал за клубы «Чепель СК», «Лампарт», «Сентлёринци АК» и «Чепели МТК».

В сборной 
Выступал за сборную Венгрии, в общей сложности провёл в её составе 42 матча. Принимал участие в чемпионатах мира 1934 и 1938 годов, играл в качестве основного вратаря во всех матчах обоих турниров. В 1938 году дошёл вместе с командой до финала. На чемпионате мира 1938 года во Франции пропустил за весь турнир лишь 5 мячей, 4 из них — в финале.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Worldfootball.net
 Профиль на Ceroacero.es

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Шорокшар»
Беженцы из Венгрии (1956)